Burchfield ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Burchfield (Alabama)
 Burchfield (West Virginia)
 Burchfield Heights (Tennessee)

Personen:
 Charles E. Burchfield (1893–1967), US-amerikanischer Maler
 Robert Burchfield (1923–2004), neuseeländisch-britischer Gelehrter und Schriftsteller